Борис Гроссер (первоначальное имя Бернард Абелевич Гросер; 26 октября 1889, Одесса — 15 января 1982, Монруж, Франция) — французский .

Биография 
Родился в семье аптекарского помощника Абеля Зельмановича Гросера (1864—1942) и Марии Абрамовны Поляковой (?—1929); племянник издателя В. А. Полякова и журналиста А. А. Полякова. У него была сестра Аделла (1891) и брат Александр (1893). Приблизительно в 1910 году семья Гросеров поселилась в Петербурге, где жила сначала на Пушкинской, затем на Лиговской улицах. Его отец (к тому времени уже Альберт Семёнович Гроссер) в 1910-е годы работал управляющим выстроенного в 1911 году дома архитектора Ф. Ф. Лумберга по Коломенской улице 10, где также поселилась вся семья. Впоследствии он занимался издательской деятельностью вместе с братом жены Владимиром Поляковым.

В 1903—1907 годах учился в Одесском художественном училище, затем в рисовальной школе Общества поощрения художников в Петербурге в мастерской И. Я. Билибина. В 1911—1912 годах учился в рисовальной школе Ш. Холоши в Мюнхене, в 1913—1914 годах — в мастерской Мориса Дени в академии Поля Рансона в Париже. В 1914 году он вернулся в Петроград, где служил художником-декоратором в Театре музыкальной драмы И. М. Лапицкого.

С 1918 года жил в Одессе, работал декоратором в антрепризе Севастьянова, оформлял книги для издательств «Омфалос» и Южнорусского общества печатного дела, работал в газете «Театр», участвовал в выставочной деятельности — 1-й Народной выставке картин, плакатов, вывесок и детского творчества, XXIX выставке картин Товарищества южнорусских художников, выставке картин Общества независимых художников. Жил по улице Скобелева (ныне Еврейская) 22, кв. 5, в семье своей тёти Полины Абрамовны Ослан (в девичестве Поляковой). После установления советской власти в Одессе в 1920 году уехал в Константинополь, оттуда в марте того же года в Италию, а в 1921 году — в Париж.

В 20—30-е годы работал с книжными издательствами Франции, Германии, Голландии, оформляет книги с произведениями известных русских авторов — Ивана Бунина, Владимира Набокова и других.

Награждён серебряной медалью за книжную графику произведений представленных на Всемирной выставке в Париже (1937). С конца 50-х годов жил в пригороде Парижа — Монруже, где и умер.

Семья 
Брат — Александр Альбертович Гроссер (1893—1972), занимался издательской деятельностью, работал художником в газете «Красное знамя» в Ленинграде; в 1927 году арестован и осуждён коллегией ОГПУ на три года ссылки.

Внук — петербургский художник Андрей Валентинович Филиппов (1958—2004).

Двоюродный брат — историк Леон Поляков.

Литература

Примечания

Ссылки 
 http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_32/alm_32_248-255.pdf
 https://web.archive.org/web/20160304193632/http://old.bfrz.ru/cgi-bin/news.cgi?id=1-06-2007-46&news=062007 Выставка (Москва, 2007)
 https://web.archive.org/web/20160304204607/http://old.bfrz.ru/cgi-bin/news.cgi?id=18-06-2007&news=062007 Открытие выставки (Москва, 2007)
 https://www.migdal.org.ua/times/6/3013/
 http://www.rarebooks.ru/ru/history/geography/index.php?id23=8020
 https://web.archive.org/web/20160304202119/http://www.jewish.ru/news/culture/2007/06/prn_news994250446.php
 https://web.archive.org/web/20160305090345/http://www.biblionne.ru/descr.php?id=1047
 http://odessa-roerich-house.od.ua/conferences_arch.shtml
 https://web.archive.org/web/20110810001611/http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=461&rubric_id=205&crubric_id=100421&pub_id=437904